Bägby (Borgholm), een dorpje op het Zweedse eiland Öland, in de gemeente Borgholm
 Bårby (Mörbylånga), een dorpje op het Zweedse eiland Öland, in de gemeente Mörbylånga